

Желєзнодорожний — селище міського типу, Правдинський район, Калінінградська область
 Желєзнодорожний — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Желєзнодорожний — селище, Подольський міський округ, Московська область
 Желєзнодорожний — колишнє місто, а тепер частина міста Балашиха, Балашихинський міський округ, Московська область